Bob Stillman – attore e cantante statunitense
 Fredrik Stillmann – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Marie Spartali Stillman – modella e pittrice inglese
 Whit Stillman – regista e sceneggiatore statunitense